Курлыч — топоним в Забайкальском крае России:

 Курлыч — река, левый приток Шилки.
 Курлыч — село в Чернышевском районе.

См. также 
 Усть-Курлыч — село в Сретенском районе Забайкальского края
 Усть-Курлыч — остановочный пункт Забайкальской железной дороги